Dunder Å Snus er en sang af Eddie Meduza. Sangen kan findes på singlen "Sveriges Kompani (Militärpolka)" og albummet West A Fool Away fra 1984.

Baggrund 
Sangen blev først skrevet i af Tim Spencer og blev derefter navngivet "Cigareettes & Whusky & Wild, Wild Women". Teksten handler om nøjagtigt, hvad titlen på sangen er, og om den ruin, den fører til.

I 1953 blev det oversat til svensk og derefter optaget af Simon Brehm og fik navnet "Dunder Och Snus".

Fandens Oldemor 
Der findes en singel ved navn "Fandens Oldemor" med sang af Ove Sprogøe fra 1966 med melodiet af "Cigareets & Whuskey & Wild, Wild Women".

Referencer 
Eddie Meduza-sange
Sange fra Sverige
Sange fra USA
Singler fra 1984
Sange fra 1953

Eksterne henvisninger 

 Eddies Himmel  på Luftkaffe.se, hentet d. 4 marts 2020
 Swemusic  på Swemusic.se, hentet d. 4 marts 2020
Ove Sprogøe